Pszenicki:
 Andrzej Pszenicki (1869–1941) – polski inżynier
 (Ludwik) Krzysztof Pszenicki (* 1945) – polski dziennikarz radiowy